Juan Pablo Suárez (1985), Colombiaans wielrenner 
Juan Berthy Suárez (1969), Boliviaans voetballer